A Convenção Batista Conservadora é uma convenção de igrejas evangélicas batistas, de base fundamentalista, cuja sede situa-se na cidade de Bagé.

História 
Sua origem remonta a Missão de Örebro (Suécia), onde foi fundada em 1947, com ênfase na inerrância das Escrituras e buscando uma abordagem mais conservadora do que as igrejas batistas em geral. A Convenção Batista Conservadora tem sua sede no sul do Brasil (Bagé/RS), onde concentra a maioria de suas congregações.

O casal fundador da Igreja Batista Conservadora de Bagé, John e Gertrud Sjöeberg foi designado ao trabalho missionário no Brasil. Além de Bagé, a família sueca também atuou em outras cidades do Brasil como Porto Alegre (RS).

Princípios 
A Igreja Batista Conservadora pratica batismo por imersão e adulto, enfatiza a interpretação literal da Bíblia.

Fundação 
A Convenção Batista Conservadora no Brasil, não teve origem e nem possui ligação direta com a de mesmo nome Norte Americana, trata-se de um grupo de pastores excluidos da Convenção das Igrejas Batistas Independentes (CIBI), no ano de 1985 e formaram a União Conservadora Batista Independente (UCBI), e posteriormente adotou o nome de Convenção Batista Conservadora, sua sede é em Bagé.

Principais Igrejas 
Atualmente, contabiliza uma igreja com aproximandamente mil e duzentos membros, dirigidos pelo pastor Gideão Otacílio Bezerra Muniz.

Ligações externas 
 Portal da Convenção
 Site da Igreja de Canguçu

Denominações batistas